Rzy ist der Name mehrerer Orte

 Rzy (Dobříkov), Ortsteil von Dobříkov, Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
 Rzy, Ortsteil von Nový Hrádek, Okres Náchod, Tschechien
 Rzy, Dorf in der Gemeinde Sochocin, Powiat Płoński, Polen